Michael Clayton (ur. 1957) – australijski golfista
 Michael Clayton (ur. 1982) – amerykański futbolista
 Michael Clayton – amerykański film z 2010